Die 58. Schweizer Fussballmeisterschaft fand 1954/55 statt.
Der Schweizer Meister in dieser Saison hiess FC La Chaux-de-Fonds.

Nationalliga A 

|}

Nationalliga B 

|}

Aufstiegsrunde 

!Ort
|Basel
|}

Abstiegsrunde 

!Ort
|Luzern
|}

1955
Fußballsaison 1954/55